Йохан Нестрой (), с цяло име Йохан Непомук Едуард Амброзиус Нестрой, е австрийски оперен певец, актьор и драматург от епохата на Бидермайер.

Биография 
Йохан Нестрой е роден във Виена в семейството на придворен адвокат. От 1817 до 1822 г. следва философия и юриспруденция във Виенския университет, като в същото време играе в любителски театър. Изоставя следването си, за да стане оперен певец с глас бас. Участва в представленията на „Театър Кернтнертор“, най-напред с ролята на Зарастро във „Вълшебната флейта“ на Моцарт

През 1822 г. Нестрой пее във „Виенския придворен театър“, а през 1823 г. отива в „Немския театър“ в Амстердам. По-късно се изявява като оперен актьор в Бърно, Грац, Братислава, Клагенфурт, Виена и Лвов. Постепенно преминава от оперната към театралната сцена. Тогава прави първите си опити като драматург.

През 1831 г. Нестрой получава покана да работи в „Театъра на Виена“. Бързо завладява сърцата на публиката и става любим актьор на виенчани. Постига особено голям успех с комедията си „Талисманът“. Между 1830 и 1850 г. създава близо осемдесет комедии.

От 1854 до 1860 г. Нестрой ръководи „Карловия театър“ в Леополдщат. Последните години от живота си прекарва в Грац и Ишл.

Пиеси 

 Friedrich der Prinz von Korsika (1822/1827)
 Der Zettelträger Papp (1827)
 Sieben/ Zwölf Mädchen in Uniform (1827)
 Die Verbannung aus dem Zauberreiche oder Dreißig Jahre aus dem Leben eines Lumpen (1828)
 Dreißig Jahre aus dem Leben eines Lumpen (1829)
 Der Einsilbige oder Ein dummer Diener seines Herrn (1829)
 Der Tod am Hochzeitstage oder Mann, Frau, Kind (1829)
 Der unzusammenhängende Zusammenhang (1830)
 Magische Eilwagenreise durch die Komödienwelt (1830)
 Zwei Schüsseln voll Faschingskrapfen (1831)
 Der gefühlvolle Kerkermeister oder Adelheid die verfolgte Wittib (1832)
 Nagerl und Handschuh oder Die Schicksale der Familie Maxenpfutsch (1832)
 Humoristische Eilwagenreise durch die Theaterwelt (1832)
 Zampa der Tagdieb oder die Braut von Gips (1832)
 Der konfuse Zauberer oder Treue und Flatterhaftigkeit (1832)
 Die Zauberreise in die Ritterzeit oder Die Übermütigen (1832)
 Genius, Schuster und Marqueur oder Die Pyramiden der Verzauberung (1832)
 Der Zauberer Februar oder Die Überraschungen (1833)
 Der Feenball oder Tischler, Schneider und Schlosser
 Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt (1833)
 Robert der Teuxel (1833)
 Der Tritschtratsch (1833)
 Der Zauberer Sulphurelectrimagnetikophosphoratus und die Fee (1834)
 Müller, Kohlenbrenner und Sesseltrager oder Die Träume von Schale und Kern (1834)
 Das Verlobungsfest im Feenreiche oder Die Gleichheit der Jahre (1834)
 Die Gleichheit der Jahre (1834)
 Die Fahrt mit dem Dampfwagen (1834)
 Die Familien Zwirn, Knieriem und Leim oder Der Welt-Untergangs-Tag (1834)
 Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab (1835)
 Eulenspiegel oder Schabernack über Schabernack (1835)
 Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Launen des Glückes (1835)
 Der Treulose oder Saat und Ernte (1836)
 Die beiden Nachtwandler oder Das Notwendige und das Überflüssige (1836)
 Der Affe und der Bräutigam (1836)
 Eine Wohnung ist zu vermieten in der Stadt, Eine Wohnung ist zu verlassen in der Vorstadt, Eine Wohnung mit Garten ist zu haben in Hietzing (1837)
 Moppels Abenteuer im Viertel unter Wiener Wald, in Neu-Seeland und Marokko (1837)
 Das Haus der Temperamente (1837)
 Glück, Mißbrauch und Rückkehr oder Das Geheimnis des grauen Hauses (1838)
 Der Kobold oder Staberl im Feendienst (1838)
 Gegen Torheit gibt es kein Mittel (1838)
 Die verhängnisvolle Faschingsnacht (1839)
 Der Färber und sein Zwillingsbruder (1840)
 Der Erbschleicher (1840)
 Die zusammengestoppelte Komödie (1840)
 Der Talisman (1840)
 Das Mädl aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten (1841)
 Einen Jux will er sich machen (1842)
 Die Ereignisse im Gasthofe (1842)
 Die Papiere des Teufels oder Der Zufall (1842)
 Liebesgeschichten und Heiratssachen (1843)
 Das Quodlibet verschiedener Jahrhunderte (1843)
 Nur Ruhe! (1843)
 Eisenbahnheiraten oder Wien, Neustadt, Brünn (1844)
 Hinüber Herüber (1844)
 Der Zerrissene (1844)
 Die beiden Herren Söhne (1845)
 Das Gewürzkrämerkleeblatt oder Die unschuldigen Schuldigen (1845)
 Unverhofft (1845)
 Der Unbedeutende (1846)
 Zwei ewige Juden und Keiner (1846)
 Der Schützling (1847)
 Die schlimmen Buben in der Schule (1847)
 Martha oder Die Mischmonder Markt-Mägde-Mietung (1848)
 Die Anverwandten (1848)
 Freiheit in Krähwinkel (1848)
 Lady und Schneider (1849)
 Judith und Holofernes (1849)
 Der alte Mann mit der jungen Frau (1849)
 Höllenangst (1849)
 Sie sollen ihn nicht haben oder Der holländische Bauer (1850)
 Der holländische Bauer (1850)
 Karikaturen-Charivari mit Heiratszweck (1850)
 Alles will den Propheten sehen (1850)
 Verwickelte Geschichte (1850)
 Mein Freund (1851)
 Der gemütliche Teufel oder Die Geschichte vom Bauer und der Bäuerin (1851)
 Kampl
 Heimliches Geld, heimliche Liebe (1853)
 Theaterg’schichten durch Liebe, Intrige, Geld und Dummheit (1854)
 Nur keck! (1856)
 Umsonst (1857)
 Tannhäuser (1857)
 Ein gebildeter Hausknecht
 Zeitvertreib (1858)
 Lohengrin (1859)
 Frühere Verhältnisse (1862)
 Häuptling Abendwind oder Das greuliche Festmahl (1862)

Източници

Външни препратки 

  Биографични данни за Йохан Нестрой в Каталога на Немската национална библиотека
  От и за Йохан Нестрой в Немската национална библиотека
  Литература от и за Йохан Нестрой в Немската дигитална библиотека
  Йохан Нестрой в Projekt Gutenberg-DE
  Йохан Нестрой в Zeno.org
  Йохан Нестрой в Die Deutsche Gedichtebibliothek
  Йохан Нестрой в Die LYRIKwelt
  Йохан Нестрой в Personensuche
  

Австрийски актьори и актриси
Австрийски оперни певци
Австрийски драматурзи
Австрийски писатели
Родени във Виена
Починали в Грац